

Biografia
Era la figlia di Adolfo Cambridge, I marchese di Cambridge, e di sua moglie, Lady Margaret Evelyn Grosvenor, figlia di Hugh Grosvenor, I duca di Westminster.

Nel 1917 il suo nome è stato cambiato legalmente in Cambridge, quando suo padre rinunciò a tutti i suoi titoli tedeschi.

Fu una damigella d'onore al matrimonio del principe Alberto, duca di York, e di Lady Elizabeth Bowes-Lyon, il 3 maggio 1923.

Matrimonio
Sposò, il 14 giugno 1923, Henry Somerset, marchese di Worcester, figlio di Henry Somerset, IX duca di Beaufort e di Louise Harford. Non ebbero figli. Nel 1924, alla morte del suocero, suo marito divenne duca di Beaufort.

Morte
Morì il 23 giugno 1987, all'età di 90 anni, a Badminton House, nel Gloucestershire

Ascendenza

Onorificenze

Onorificenze inglesi

Note

Mary
Mary